Амелио () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Амелио, Джанни (; р. 1945) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Амелио, Джованни (1854—1921) — генерал-лейтенант, губернатор протектората Итальянская Киренаика.
 Амелио, Гил (; р. 1943) — CEO Apple (1996—1997).

См. также 
 Д’Амелио